Ågren est un patronyme porté notamment par :

 Erik Ågren (1916-1985), boxeur suédois ;
 Gösta Ågren (1936-2020), poète et cinéaste finlandais ;
 Janet Ågren (1949-), actrice suédoise ;
 Jennifer Ågren (1993-), taekwondoïste suédoise ;
 Rickard Ågren (1951-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.